Божук Андрій Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Божук Богдан Степанович — лікар, громадський діяч.
 Миколая Божук — поетеса Закарпаття міжвоєнного періоду, активіст Просвіти.
 Божук Тетяна Іванівна — українська географка, докторка географічних наук.
Прізвища